Clash by Night est le titre original du film américain de Fritz Lang Le démon s'éveille la nuit (1952)
 Clash by Night est un film britannique de Montgomery Tully de 1964, avec Terence Longdon et Jennifer Jayne